James Berkeley kan syfta på:

* James Berkeley (död 1327), biskop av Exeter
 James Berkeley, 1:e baron Berkeley (omkring 1394–1463), engelsk peer
 James Berkeley, 3:e earl av Berkeley (efter 1679–1736), förste amiralitetslord under Georg I av Storbritannien